Станислав Лянцкоронский (; 1590 — , Львов) — гетман польный коронный Речи Посполитой с 1654 по 1657. Скальский староста, каштелян галицкий, с 1646 — каменецкий каштелян, с 1650 — брацлавский воевода, с 1652 русский воевода. Один из крупнейших полководцев своего времени. Старший сын хорунжего подольского Яна Лянцкоронского (ум. после 1615) и Барбары Калиновской.

Биография 
Станислав Лянцкоронский родился в 1590 году. В молодости служил в войске великого гетмана коронного Станислава Конецпольского. Избирался послом на сейм от русского и сандомирского воеводств. Участвовал в многочисленных боях с крымскими татарами, в частности в 1626 г. в битве под Мартыновым. Затем принимал участие в польско-шведской войне в Поморье (1626—1629 гг.). Разбил крымского калгу в битве под Белзом.

В 1630 году Станислав Лянцкоронский построил Ягельницкий замок в селе Ягельница Чортковского района Тернопольской области.

Как коронный гетман, принимал участие в войне с Хмельницким, участвовал в нескольких крупных сражениях. Успешно оборонял от казаков Каменец-Подольский. На сейме в 1649 г. был избран одним из трех короннымх региментариев и каштеляном каменецким. В том же 1649 году Станислав Лянцкоронский принимал участие в обороне Збаража, осажденного казацко-татарскими войсками. В 1649 г. был назначен воеводой брацлавским и старотой стопницким. В 1651 г. участвовал в Берестецкой битве.

С 1652 года — воевода Русского воеводства Речи Посполитой (административным центром этого воеводства был город Львов). В 1653 г. Станислав Лянцкоронский участвовал в новой военной кампании на Украине, во время которой польская армия была окружена казацко-татарскими войсками под Жванцем. В следующем 1654 г. был назначен польным гетманом коронным.

В январе 1655 года польный гетман коронный Станислав Лянцкоронский командовал частью польской армии и отличился в Битве на Дрожи-поле с казацко-русским войском под предводительством украинского гетмана Богдана Хмельницкого и боярина Василия Шереметева. В том же 1655 году воевал со шведами во время Шведского потопа, в сентябре 1655 года был разбит шведами в битве при Войниче. Во время сражения Станислав Лянцкоронский едва не погиб и был спасен двумя шляхтичами. Затем после отъезда польского короля Яна Казимира из Кракова в Силезию вынужден был перейти на сторону шведского короля Карла Х Густава. В декабре 1655 г. Станислав Лянцкоронский вместе с великим гетманом коронным Станиславом «Реверой» Потоцким принял участие в организации Тышовецкой конфедерации против Швеции. В 1656 г. командовал частью польской армии в войне против шведов.

Скончался в январе 1657 года, похоронен во Львове.

Личная жизнь 
Был женат на Анне Сиенинской, дочери каштеляна любельского Збигнева Сиенинского и Эльжбеты Тарновской. Дети:

 Иероним Лянцкоронский (ум. 1697) — подкоморий подольский (1658), ротмистр королевский и староста скальский
 Преслав Лянцкоронский (ум. 1697) — каштелян черниговский (1689), староста скальский
 Франтишек Станислав Лянцкоронский (ум. 1699)
 Ян Лянцкоронский — каноник львовский, схоластик каменецкий
 Збигнев Лянцкоронский — староста скальский (1648)
 Николай Лянцкорнский (ум. 1647)
 Мартин Лянцкоронский
 Иоанна Лянцкоронская — жена Анджея Завадского.

См. также 
 Ланцкоронские

Ссылки 
 Генеалогия Лянцкоронских

Примечания 

Гетманы польные коронные
Сенаторы Речи Посполитой
Воеводы русские
Воеводы брацлавские
Участники Русско-польской войны 1609—1618 годов (поляки)
Станислав
Каштеляны галицкие
Каштеляны каменецкие
Похороненные во Львове